Матвей Пинский: Пинский, Матвей (Марк) Григорьевич (1921—2011) — советский футбольный судья. 
 Пинский, Матвей Савельевич (1916—1987) — Герой Советского Союза.